Hermabessière peut désigner :

 un hameau de Sainte-Colombe-de-Peyre, en Lozère ainsi qu'un cours d'eau qui y coule ;
 Joseph Hermabessière (1876-1956), né en Lozère, député du Cantal ;
 Pierre Hermabessière (1803-1862), médecin, directeur de thermes, maire et conseiller général d'Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales.